Кристиян Димитров (роден на 16 март 1994 в София, България) е български футболист, играе като централен нападател и се състезава за гръцкия „Кронос“.

Кариера 
Юноша на столичния „Левски“ (София)

През лятото на 2014 преминава в отбора на „Видима-Раковски“, за който има отблезяни 5 гола за 11 мача.

През зимата на същата година е привлечен от „Миньор“ Перник.

През 2015 година преминава в швейцарския „Шампейн Спортс“. След силен полусезон за „Шампейн“, Димитров преминава в отбора на „Дардания“ (Лозана)

През лятото на 2016 преминава в „Спартак“ Плевен. В дебютния си мач отбелязва гол срещу „Ботев“ Враца.

Източници 
 Сайт на Спартак Плевен

Български футболисти
Български футболисти в Швейцария
Футболисти на ПФК Левски (София)
Футболисти на „Спартак“ (Плевен)
Футболисти на Видима-Раковски
Футболисти на Миньор (Перник)